HMS Illern kan syfta på:

 – en ubåt i svenska flottan sjösatt 1918
 – ubåt i svenska flottan sjösatt 1957